

Министерство коммерции Российской империи 
Образовано 8 сентября 1802 года.

Указом 17 августа 1810 года министерство коммерции уничтожено и предметы его ведения разделены между министерствами финансов и внутренних дел.

Министерство торговли и промышленности Российской империи 

Образован указом 27 октября 1905 года.

Министерство ликвидировано 26 октября 1917 года.

Народный комиссариат торговли и промышленности РСФСР 

Образован декретом ВЦИК от 27 октября 1917 года «Об учреждении Совета народных комиссаров».

Народный комиссариат внешней торговли РСФСР 
Образован постановлением Совнаркома РСФСР от 11 июня 1920 года.

Народный комиссариат внешней торговли СССР 
Образован в 1922 году путём реорганизации Наркомата внешней торговли РСФСР.

Народный комиссариат внутренней торговли СССР 
Народный комиссариат по внутренней торговле СССР образован 9 мая 1924 года.

Народный комиссариат внутренней и внешней торговли СССР 

Образован 18 ноября 1925 года путём объединения Народного комиссариата внешней торговли СССР с Народным комиссариатом внутренней торговли СССР.

22 ноября 1930 года наркомат внешней и внутренней торговли был реорганизован: из него был выделен Наркомат внешней торговли СССР и Наркомат снабжения СССР.

Народный комиссариат снабжения СССР 
Образован 22 ноября 1930 года в ходе реорганизации Наркомата внутренней и внешней торговли СССР.

29 июля 1934 года Наркомат снабжения был разделён на Народный комиссариат внутренней торговли СССР и Народный комиссариат пищевой промышленности СССР.

Народный комиссариат внешней торговли СССР 
Повторно образовано 22 ноября 1930 года в ходе реорганизации Наркомата внутренней и внешней торговли СССР.

Народный комиссариат внутренней торговли СССР 
Образован 29 июля 1934 года путём разделения Наркомата снабжения на Народный комиссариат внутренней торговли СССР и Народный комиссариат пищевой промышленности СССР.

Народный комиссариат торговли СССР 
19 января 1938 года Народный комиссариат внутренней торговли СССР реорганизован в Народный комиссариат торговли СССР.

Народный комиссариат внутренней торговли РСФСР 
Образован 25 июля 1934 года образован Народный комиссариат внутренней торговли РСФСР. 16 июля 1938 года наркомат внутренней торговли РСФСР переименован в наркомат торговли РСФСР.

Министерство внешней торговли СССР 
Образовано 15 марта 1946 года в ходе реорганизации Наркомата внешней торговли СССР.

Министерство торговли СССР 
Образовано 15 марта 1946 года в ходе реорганизации Наркомата торговли СССР.

Министерство внутренней и внешней торговли СССР 
Образовано 5 марта 1953 года путём объединения министерства внешней торговли СССР с министерством торговли и носило название Министерство внутренней и внешней торговли.

Министерство внешней торговли СССР 
Образовано 24 августа 1953 года Указом Президиума Верховного Совета СССР путём реорганизации Министерство внутренней и внешней торговли.

Упразднено 15 января 1988 года.

Министерство торговли СССР 
Образовано 24 августа 1953 года на базе организаций и предприятий внутренней торговли Министерства внутренней и внешней торговли СССР Указом Президиума Верховного Совета СССР. 26 ноября 1958 года опять упразднено, в сентябре 1965 года восстановлено.

Упразднено c 1 декабря 1991 на основании Постановления Государственного совета СССР от 14 ноября 1991 года.

Министерство внешнеэкономических связей СССР 
Образовано 15 января 1988 года на базе Минвнешторга, Государственного комитета СССР по внешнеэкономическим связям (ГКЭС СССР). Председатель ГКЭС стал руководителем нового министерства.

Упразднено c 1 декабря 1991 на основании Постановления Государственного совета СССР от 14 ноября 1991 года.

Министерство торговли РСФСР 
Образовано 15 марта 1946 года в ходе реорганизации Наркомата торговли РСФСР.

Реорганизовано в министерство торговли и материальных ресурсов РСФСР 10 ноября 1991 года.

Министерство торговли и материальных ресурсов РСФСР 
Образовано 10 ноября 1991 года в ходе реорганизации Министерства торговли РСФСР.

Упразднено 1 октября 1992 года.

Министерство внешнеэкономических связей РСФСР — Российской Федерации 
Образовано 14 июля 1990 года. Упразднено 11 ноября 1991 года. Восстановлено 22 февраля 1992 года.

Реорганизовано в министерство внешнеэкономических связей и торговли РФ 26 марта 1997 года.

Министерство внешнеэкономических связей и торговли Российской Федерации 
Образовано 26 марта 1997 года, в результате реорганизации министерства внешнеэкономических связей РФ.

Указом Президента Российской Федерации от 30 апреля 1998 года № 483 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» Министерство внешних экономических связей и торговли Российской Федерации упразднено.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

Образовано Указом Президента Российской Федерации от 30 апреля 1998 года № 483 «О структуре федеральных органов исполнительной власти».

Указом Президента Российской Федерации от 22.09.1998 № 1142 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» Министерство промышленности и торговли Российской Федерации упразднено.

Министерство торговли Российской Федерации 
Образовано Указом Президента Российской Федерации от 22 сентября 1998 года № 1142 «О структуре федеральных органов исполнительной власти».

Указом Президента Российской Федерации от 17.05.2000 № 867 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» Министерство торговли Российской Федерации упразднено.

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 
Образовано в соответствии с Указом Президента РФ от 17 мая 2000 года № 867 на базе Министерства экономики РФ и министерства торговли.

12 мая 2008 года преобразовано в Министерство экономического развития Российской Федерации. Вопросы торговли переданы в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
Образовано 12 мая 2008 года взамен Министерства промышленности и энергетики РФ и Министерства торговли РФ (Указ Президента РФ от 12 мая 2008 года № 724).

Примечания

Источник 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. — , 1999.

Списки министров России
Списки министров СССР